Maman Colibri est le titre d'une pièce de théâtre et de trois films français :
 Maman Colibri est une pièce de théâtre d'Henry Bataille représentée pour la première fois le .
 Maman Colibri est un film réalisé par Jacques Grétillat sorti en 1919 au cinéma.
 Maman Colibri est un film réalisé par Julien Duvivier sorti en 1929 au cinéma.
 Maman Colibri est un film réalisé par Jean Dréville sorti en 1937 au cinéma.